Korczak ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Korczak (* 1939), polnisch-US-amerikanischer Spion
 Dieter Korczak (* 1948), deutscher Volkswirt
 Janusz Korczak (eigentlich Henryk Goldszmit; 1878/1879–1942), polnischer Militärarzt, Kinderarzt, Pädagoge und Schriftsteller
 Rozka Korczak (1921–1988), polnisch-jüdische Partisanin in Litauen und israelische Historikerin

Korczak steht für:
 Korczak (Film), Spielfilm von Andrzej Wajda aus dem Jahr 1990
 (2163) Korczak, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Korčák
 Kortschak
 Branicki, polnisches Adelsgeschlecht mit dem Wappen Korczak